His Masterpiece – cortometraggio del 1899 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
His Masterpiece – cortometraggio del 1909 diretto da Bannister Merwin
His Masterpiece – cortometraggio del 1912 diretto da Colin Campbell
His Masterpiece – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Liberty Motion Picture Company
His Masterpiece – cortometraggio del 1916 diretto da Thomas Ricketts